

Anno 
 1845 – (MDCCCXLV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1845 a.C.

Matematica 
 1845 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1845 Helewalda – asteroide della fascia principale del sistema solare